Agudense – abitanti di Agudo (Brasile), nello Stato di Rio Grande do Sul
Agudense – abitanti di Agudos (Brasile), nello Stato di San Paolo